Анри Серр () — французский актёр, запомнившийся большинству зрителей по роли Джима в кинофильме «Жюль и Джим». Другим он известен по кинолентам «Блуждающий огонёк», «Специальное отделение» и «Смертельно опасный мистер Фрост».

Биография 
Анри Серр родился 26 февраля 1931 г. После получения образования работал в дуэте в одном из французских кабаре. И неизвестно, как сложилась бы его творческая судьба, если бы его не приметил режиссёр Франсуа Трюффо и не пригласил на одну из главных ролей в фильме «Жюль и Джим». Серр объясняет зрителю через своего героя невозможность сохранения многолетней мужской дружбы при преодолении жизненных преград. Тогда человек показывает свою слабость и гибнет под их тяжестью. Это и происходит в финале с персонажем, которого играет Анри Серр. Критики признали образ, созданный актёром, лучшей работой в кино за последние тридцать лет его творческой биографии. Он снимался у разных режиссёров, но такого успеха, как у Трюффо, в его биографии больше не наблюдалось. Впереди его будут ожидать замечательные роли и неплохие гонорары. Будут фильмы, принесшие актёру популярность. К таким фильмам можно отнести киноленту «Блуждающий огонёк». Как и все кинокартины Луи Маля, фильм великолепен. Серру в нём досталась небольшая роль. Но и в нём он смог показать всю изнанку своего героя и запомниться зрителям. Актёрское перевоплощение и требования режиссёра только усиливали интерес к начинающей звезде экрана. К нему одно за другим начали поступать предложения. Картина за картиной, режиссёр за режиссёром. Он был незаметен в них. И только в «Специальном отделении» его вновь увидел французский критик, и артист вновь ощутил к себе интерес зрительской аудитории. Работу в кино Анри Серр совмещал с работой в эпистолярном жанре. Из-под его пера ляжет на режиссёрский стол сценарий к фильму «Эти странные полицейские, впрочем пришедшие». После фильма «Смертельно опасный мистер Фрост» он заканчивает так и не увидевшую пика популярности актёрскую карьеру, лишь изредка появляясь в хроникальном кинематографе.

Работы в кино 
 1961 — Жюль и Джим
 1962 — Поединок на острове
 1962 — Веронский процесс
 1963 — Блуждающий огонёк
 1963 — Гонконг, прощай
 1966 — На прицеле у смерти
 1966 — Фантомас против Скотланд-Ярда
 1971 — Роман конокрада
 1974 — Частный клуб для опытных пар
 1974 — Родители
 1975 — Специальное отделение
 1975 — Том и Жюли
 1978 — Гибель мадам Леман
 1979 — Улица долгого ожидания
 1980 — Хозяйский глаз
 1985 — Шёлковая туфля
 1986 — Мой случай
 1987 — Устав от войны
 1989 — Французская революция
 1990 — Смертельно опасный мистер Фрост

Ссылки 
 Анри Серр на Кинопоиск.ру
 Шедевры мирового кинематографа
 Анри Серр. Биография